Mladenov (Младенов) je bulharské a makedonské příjmení, patronymum od křestního jména Mladen. Mezi známé nositele patří:

 Ivajlo Mladenov (* 1973), bulharský atlet
 Mladen Mladenov (* 1957), bulharský zápasník
 Nikolaj Mladenov (* 1972), bulharský politik
 Petar Mladenov (1936–2000), bulharský politik
 Stojčo Mladenov (* 1957), bulharský fotbalista

Bulharská příjmení